От 1989 нататък всеки 1 април Специалната комисия за интернет разработки (Internet Engineering Task Force) публикува един или няколко шеговити документа RFC, продължавайки традицията, започнала през юни 1973 г., когато бил пуснат RFC под името ARPAWOCKY. Следващия списък включва също няколко хумористични RFC, пуснати в други години.

Списък

Източници 

Първоаприлска шега
Стандарти в интернет